Парламентарните избори в Молдова през април 2009 г. са проведени на 5 април. На тях са участвали 1 556 083 избиратели, което е 60,16 % от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци. Изборите водят до масови безредици след победата на Партията на комунистите.

Резултати

Източници 

2009
Избори през 2009 година
2009 година в Европа